Thizy kan syfta på:
 Thizy, Rhône
 Thizy, Yonne